Ипоти́посис ( — «набросок; образец, пример»; полное название: «Начертание устройства Студийского монастыря», ) — монастырский греческий устав, авторство которого приписано Феодору Студиту (ум. 826), наиболее ранняя сохранившаяся редакция Студийского устава.

Ипотипосис был освящён авторитетом Феодора Студита и составлен во второй половине IX века на основании богослужебных нормативных текстов студийской традиции, в том числе Студийского Синаксаря и студийских «Глав о распределении пищи». Он включает в себя краткое изложение отдельных литургических и дисциплинарных обычаев студийского происхождения. Устав состоит из двух частей: правил, связанных с особенностями совершения богослужения в период службы по Триоди; правил, связанных с внешним обиходом студийских монахов (поведение, трапезу, одеяния).

Сохранились две редакции Ипотипосиса в манускриптах: краткая и более поздняя пространная. Краткая редакция входит главным образом в состав южноитальянских списков «Малого катехизиса» преподобного Феодора Студита, предназначавшегося для литургического употребления. Краткую редакцию Ипотипосиса впервые издал Анджело Май в пятом томе «Novae patrum bibliothecae» в 1852 году. Краткая редакция Ипотипосиса была переиздана в 1857 году в 99 томе Patrologia Graeca. Пространная редакция Ипотипосиса сохранилась в составе афонских списков Иерусалимского устава, она издана А. А. Дмитриевским в 1 томе книги 1895 года «Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока». Ипотипосис не мог полноценно регулировать богослужение и монашескую жизнь в Студийском или в любом ином монастыре. В третьей четверти IX века для составления Диатипосиса преподобного Афанасия Афонского был использован Ипотипосис.
Во второй части Диатипосиса имеются пространные заимствования из краткой редакции Ипотипосиса. Никон Черногорец включил извлечения из Ипотипосиса в 57 Слово «Пандект» под названием: «Студитово о снедех и питиих количестве и качестве». Извлечения из Ипотипосиса входят в состав некоторых греческих и славянских литургических книг (например, Орбельской Триоди).

Ссылки 
 Мансветов И. Церковный устав (типик) его образование и судьба в греческой и русской церкви. — Москва : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1885. — IV, 449 с. — С. 65-68
 
 Novae patrum bibliothecae/ Mai, Angelo,/ 1852. T. 5. P. 111—125
 PG. 99. Col. 1704—1720
 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Том 1: Typika. 1895. — С. 224—238 

Церковные уставы